Черетянка () — агрогородок в Гомельском районе Гомельской области Республики Беларусь. Административный центр Черетянского сельсовета.

В 53 км на юго-восток от Гомеля и в 7 км от железнодорожной станции Кравцовка на линии Гомель-Чернигов.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автомобильной дороге Тереховка — Марковичи. В деревне 193 жилых дома (2004 год). Планировка состоит из длинной, с направленностью с юго-востока на северо-запад, улицы и параллельных ей на 2-х коротких улиц. Застройка деревянными домами усадебного типа. В 1987 году построены 50 кирпичных домов, в которые были переселены жители с загрязнённых после катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий.

Улицы 
 70 лет Октября
 Интернациональная
 Лесная
 Минская
 Победы
 Трудовая
 Симоновича
 Садовая

История 
Археологами в 2 км на юг в урочище Мошки обнаружено городище: круглая площадка диаметром 50 метров усилена кольцеобразным валом высотой 2,5 метра известна с 1873 года в 1910 году обследовал Романов Евдоким Романович, в 1976 году археолог Богомольников. Раскопки не проводились. А также 2-е городище с местным названием Городец в 0,8-1 км на юг от деревни справа от проселочной дороги в деревню Глыбоцкое, что служит доказательством заселения этих мест с давних времён.

Согласно письменных источников деревня известна с XIX века как деревня во владении Станислава Солтана-Пересвята. В 1848 году построена деревянная церковь. С 1865 года действовало народное училище (в 1889 году училось 57 мальчиков и 8 девочек). В 1868 году вместо старой деревянной, построена кирпичная Успенская церковь которой принадлежало 39 десятин земли. В 1897 году хлебозапасный магазин, лавка. В 1909 году в Марковичской волости Гомельского уезда Могилёвской губернии. В 1912 году создано потребительское товарищество.

С 8 декабря 1926 года центр Черетянского сельсовета Носовичского, с 4 августа 1927 года Тереховского районов Гомельского (до 26 июля 1930 года) округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.

В 1930 году организован колхоз «Октябрь». Работали, ветряная мельница, кузница, шерстечёска.

Во время Великой Отечественной войны оккупанты частично сожгли деревню и убили 26 жителей. На фронтах и в партизанской борьбе погибли 122 жителя деревни. Деревня была освобождена 27 сентября 1943 года. В память о погибших в 1977 году возле клуба установлены пилон и доски с именами погибших.

В 1959 году центр колхоза «За Родину», в который входил также посёлок Чаплин. Размещены 9-летняя школа, Дом культуры, библиотека, швейная мастерская, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, отделение связи, столовая, кафе, 2 магазина, баня. В 1987 году построено новое, кирпичное здание школы.

Население

Численность 
 2004 год — 193 двора, 559 жителей

Динамика 
 1882 год — 87 дворов, 436 жителей
 1897 год — 114 дворов, 614 жителей (согласно переписи)
 1909 год — 703 жителя
 1959 год — 438 жителей (согласно переписи)
 2004 год — 193 двора, 559 жителей

Достопримечательность 

 Храм Успения Пресвятой Богородицы (1865–1868 гг.) 
 Городище периода раннего железного века (V век до н.э. – V век н.э.)
 Братская могила (1943 г.)

Галерея

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Ссылки 

Населённые пункты Гомельского района